Marco Emilio Lépido (en latín, Marcus Aemilius Lepidus; 6-39) fue un noble romano hijo del cónsul Lucio Emilio Paulo

Familia y biografía 
Algunas partes de su linaje se desconocen. Sin embargo, a través de su madre Julia la Menor, Lépido era bisnieto del emperador César Augusto. Su hermana mayor, Emilia Lépida estuvo casada con el hermano mayor del emperador Calígula, Druso César. También era bisnieto de Lucio Emilio Paulo, el hermano del triunviro Marco Emilio Lépido.

De entre sus relaciones familiares destaca la cercana amistad que mantuvo con su primo el emperador Calígula, de cuyo favor gozaba, y con quien compartía una vida disipada en la corte romana. También se dice que ambos eran amantes.

Calígula le dio por esposa a su amada hermana Julia Drusila en algún momento en noviembre o diciembre del año 37, con la promesa de que la cuidase y reservase solo para él, Lépido aceptó tomar por esposa a Drusila. Se sabe poco de él con antelación a este hecho. Drusila había estado casada antes con Lucio Casio Longino, desde 33, pero el emperador les ordenó divorciarse de manera que pudiera casarse con Lépido. En junio de 38 murió Drusila. No tuvieron hijos. Debido a este matrimonio, Lépido se había convertido en un amigo cercano de Calígula y su familia. Tras la muerte de Gemelo en 37, Lépido fue señalado públicamente por Calígula como su heredero. A finales del 38, cuando el gobernador de Egipto Aulo Avilio Flaco fue arrestado, Lépido convenció con éxito a Calígula para que exiliase a Flaco a la isla de Andros antes que a Giaros.

Sin embargo, estas buenas relaciones no duraron. En algún momento del año 39, Calígula hizo públicas cartas de sus hermanas Agripina la Menor y Julia Livila que detallaban un asunto adúltero con Lépido y una trama contra el emperador. Lépido fue ejecutado y las hermanas de Calígula condenadas al exilio. A Agripinila le entregaron los huesos de Lépido en una urna, y ella los llevó a Roma. Calígula envió tres dagas al Templo de Marte el Vengador para celebrar la muerte. En el Senado, Vespasiano propuso una moción para que los restos de Lépido se arrojasen a la basura, los senadores lo aprobaron y Lépido no tuvo un entierro digno.

Notas

Referencias
 Barrett, Anthony A. (1989). Caligula: The Corruption of Power. New Haven: Yale University Press. ISBN 0-300-04653-7.
 Ferrill, Arther (1991) Caligula: Emperor of Rome. New York: Thames and Hudson. ISBN 0-500-25112-6.
 Filón, Flaccus
 Suetonius, Life of Caligula

Enlaces externos
 Life of Caligula by Suetonius
 Flaccus de Filón
 David A. Wend, "Lepidus and the Power Clique", available online. Retrieved 14 May 2007.
 Deanna Couras Goodson, "Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus. The Crimes and Times of Caligula". Retrieved 14 May 2007.
 Susan Wood. "Diva Drusilla Panthea and the Sisters of Caligula." American Journal of Archaeology, Vol. 99, No. 3 (Jul., 1995), pp. 457–482 The article is available online (subscription required) from the JSTOR database. Lepidus's date of death is given as 39 AD in the article.

Emilios Lépidos
Dinastía Julio-Claudia
Antiguos romanos del siglo I
Ejecutados de la Antigua Roma
Patricios
Nacidos en Roma